Винченцо Бриганти (; 1766—1836) — итальянский  и .

Биография 
Винченцо Бриганти родился 7 июня 1766 года в коммуне Сальвителле в семье Дженнаро Бриганти и Лауры Грасси. Изучал медицину и естественные науки в Неаполитанском университете, в 1789 году окончил его со степенью доктора. Затем он на протяжении нескольких лет путешествовал по различным провинциям Неаполитанского королевства, собирал образцы насекомых, растений и грибов. В 1809 году он был назначен профессором ботаники. Впоследствии Винченцо решил посвятить себя изучению микологии. Основной его труд, Historia fungorum regni Napolitani, посвящённый грибам Италии, был издан его сыном Франческо в 1848 году, уже после смерти Винченцо. 5 апреля 1836 года Винченцо Бриганти скончался в Неаполе.

Гербарий Винченцо Бриганти вместе с образцами Франческо Бриганти в настоящее время хранится в Неаполитанском университете имени Фридриха II (NAP) в Неаполе.

Некоторые научные работы 
 Briganti, V.; Briganti, F. (1837—1848). Historia fungorum regni Napolitani. 5 vols.

Роды, названные в честь В. Бриганти

Примечания

Литература 
 
 Giacomini, V. Briganti, Vincenzo // Dizionario Biografico degli Italiani. — 1972. — Vol. 14.